Лига конференций УЕФА 2023/24 — третий сезон Лиги конференций УЕФА () — ежегодного соревнования футбольных клубов, входящих в состав УЕФА, который будет проводиться с июля 2023 (начало квалификационного этапа) по июнь 2024 года (финал). Клубы смогут претендовать на участие в соревновании на основе результатов их выступления в национальных лигах и кубковых соревнованиях.

Лига конференций — третий по уровню клубный турнир, проводимый под эгидой УЕФА, в котором принимают участие команды из, как минимум, 34 национальных ассоциаций.

Участники
В розыгрыше Лиги конференций 2023/2024 годов примут участие 177 команд из 54 футбольных ассоциаций УЕФА (без учёта клубов России, которые были отстранены от участия в еврокубках сезона 2022/23). Количество мест распределяется согласно таблице коэффициентов УЕФА:

 Ассоциации с рангом 1—5 заявляют по 1 команде
 Ассоциации с рангом 6—17 (кроме России) и 51-55 заявляют по 2 команды
 Ассоциации с рангом 18—50 (кроме Лихтенштейна) заявляют по 3 команды
 Лихтенштейн заявляет 1 команду
 18 команд, выбывших на разных стадиях розыгрыша Лиги чемпионов 2023/2024
 25 команд, выбывших на разных стадиях розыгрыша Лиги Европы 2023/2024

Рейтинг ассоциаций
Рейтинг футбольных ассоциаций и, соответственно, распределение мест в Лиге конференций УЕФА 2023/2024 среди стран формируется на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитываются результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 2017/2018 до сезона 2021/2022 включительно.

Примечания

В связи с отстранением клубов России от участия в еврокубках сезона 2022/23, а также в связи с тем, что некоторые клубы, которым было положено выступать в Лиге конференций, квалифицировались в Лигу Европы 2022/2023, в распределение команд были внесены следующие изменения:
 Обладатели Кубков ассоциаций 16 (Чехия) и 17 (Норвегия) попадают в Лигу Европы вместо третьего квалификационного раунда Лиги конференций.
 Обладатели Кубков ассоциаций 18-20 (Дания, Хорватия и Турция) стартуют с третьего квалификационного раунда вместо второго.
 Обладатели Кубков ассоциаций 30-41 (Словакия, Словения, Беларусь, Молдова, Литва, Босния и Герцеговина, Финляндия, Люксембург, Латвия, Косово, Армения и Ирландия) стартуют со второго квалификационного раунда вместо первого.

Распределение команд по этапам

В связи с отстранением российских клубов от турниров УЕФА и ФИФА 28 февраля из-за санкций, связанных со вторжением России на Украину, в систему распределения команд внесены изменения:

 Каждая ассоциация после России поднимается в таблице распределения команд по квалификационным этапам.

Примечания 

Сезоны Лиги конференций УЕФА